Udayapur – dystrykt Nepalu

Miejscowości Nepalu:
 Udayapur (Banke)
 Udayapur (Kapilvastu)